Вальве () — испанская фамилия. Известные носители:

  (род. 1940) — испанский инженер и политик.
  (1962—2006) — аргентинский биолог.
  (1929—2011) — испанский историк-арабист.
  — испанский юрист.
  (1910—1988) испанский инженер.
 Молас-и-Вальве, Мария Роза (1815—1876) — испанская католическая монахиня.